Rhopaluridae är en familj av djur. Enligt Catalogue of Life ingår Rhopaluridae i fylumet stavsimmare och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Plasmodigeneida, fylumet stavsimmare och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Stavsimmare
Rhopaluridae